Mellier (plaats), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
 Mellier (rivier), een riviertje in de Belgische provincie Luxemburg